FRO – trzyliterowy akronim lub skrót mogący oznaczać:
 fro – kod ISO 3166-1 Wysp Owczych
 FRO – kod IATA portu lotniczego Florø (Norwegia)
 FRO – kod ISO 639-3 języka starofrancuskiego
 FRO – Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna

Zobacz też 
 (6666) Frö – planetoida z grupy pasa głównego asteroid